Termenul „Atacama” se poate referi la:

Deșertul Atacama din nordul statului Chile
Regiunea Atacama, Region III din Chile